Seznam dílů seriálu Swamp Thing může být:
 Seznam dílů seriálu Swamp Thing (1990)
 Seznam dílů seriálu Bažináč